Aiantides (lateinische Form Aeantides) ist ein Name in Geschichte und Mythologie der griechischen Antike:

 eine Figur der griechischen Mythologie, siehe Aiantides (Mythologie);
 Sohn des Tyrannen von Lampacus, siehe Aiantides von Lampsakos;
 ein antiker Dichter, siehe Aiantides (Dichter);
 ein griechischer Offizier, siehe Aiantides von Milet.